И́псуич, И́псвич () — город и порт в Восточной Англии, расположенный в эстуарии реки Оруэлл, впадающей в Северное море. Один из старейших городов Англии. Находится примерно в 80 милях от Лондона. Административный центр графства Суффолк.

Население в 2014 году было оценено в 135 тыс. человек. В 1994 году было 115 тыс. жителей; в 1970 году — 122 тыс. жителей.

Экономика 
Машиностроение (в том числе сельскохозяйственное, землеройное и другое); производство минеральных удобрений; полиграфическая, мебельная, швейная, пищевая промышленность. Естественно-исторический музей.

Культура 
С 2007 в Ипсуиче работает университет «University Campus Suffolk», поддерживающий партнёрские связи с Эссекским университетом в Колчестере и Университетом Восточной Англии в Норидже.

Неподалёку от Ипсуича находится памятник палладианской архитектуры, Вулверстон-холл, и тюдоровский Особняк Крайстчерч.

Спорт 
В городе базируется футбольный клуб «Ипсвич Таун». Домашние игры проводит на стадионе «Портман Роуд» вместительностью 30 311 человек.

Климат

Города-побратимы 
 : Аррас

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Города Суффолка
Районы Суффолка